Manslaughter (1922), een film van Cecil B. DeMille
Manslaughter (1930), een film van George Abbott